Greatest Hits est la 2compilation de Olivia, sorti sous le label Cutting Edge le  au Japon. Il arrive  à l'Oricon et se vend à  exemplaires en tout.

Liste des titres

Liens externes 
  Discographie officielle
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album d'Olivia Lufkin
Album musical sorti en 2010